Frontoserolis är ett släkte av kräftdjur. Frontoserolis ingår i familjen Serolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Frontoserolis